Das Copa BBVA Colsanitas 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 13. bis zum 19. Februar 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Lourdes Domínguez Lino, sie schied in diesem Jahr bereits im Achtelfinale aus. Das Turnier gewann Lara Arruabarrena-Vecino gegen Alexandra Panowa, die damit ihren ersten WTA-Titel feierte. Im Doppel waren Edina Gallovits-Hall und Anabel Medina Garrigues die Titelverteidigerinnen. Medina Garrigues trat nicht erneut an, Gallovits-Hall erreichte mit Karin Knapp das Halbfinale. Die topgesetzte Paarung Eva Birnerová und Alexandra Panowa entschied das Finale gegen Mandy Minella und Stefanie Vögele für sich.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
WTA Bogotá